Liste Swadesh de 207 mots en français et en persan, accompagnée d'une colonne prononciation utilisant la transcription UniPers.

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Charles-Henri de Fouchecour, Éléments de persan, Publications Orientalistes de France, Paris 1985

Articles connexes 
 Persan
 UniPers

Liens externes 
 Site de l'UniPers
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wiktionnaire persan

Persan
Langue persane